"Tomsk" pode significar:
 Tomsk, cidade russa
 Oblast de Tomsk, província russa
 FC Tom Tomsk, clube de futebol russo
 4931 Tomsk, asteroide

Desambiguações de topônimos